Australian Open-mesterskabet i herresingle 2019 var den 107. turnering om Australian Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af Australian Open 2019 og blev spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien. Hovedturneringen blev afviklet i perioden 14. - 27. januar 2019, mens kvalifikationen spilledes ugen før hovedturneringen i dagene 8. - 11. januar 2019.

Mesterskabet blev vundet af Novak Djokovic, som dermed vandt Australian Open-mesterskabet i herresingle for syvende gang, hvilket ingen før ham havde præsteret. Inden da havde han delt rekorden for flest vundne herresingletitler ved mesterskabet med Roy Emerson og Roger Federer, som begge vandt seks titler. Sejren var samtidig hans 15. grand slam-titel i herresingle gennem tiden, hvilket bragte ham alene på tredjepladsen over herresinglespillere med flest grand slam-titler – en plads han indtil da havde delt med Pete Sampras med 14 titler. Djokovic havde dermed vundet tre grand slam-mesterskaber i træk, idet hans sejr fulgte i køvandet på hans triumfer ved Wimbledon 2018 og US Open 2018, og han blev dermed den første spiller, der vandt (mindst) tre grand slam-titler i træk tre gange i løbet af sin karriere.

Finalen var en gentagelse af Australian Open-finalen i 2012, der satte rekord som den længste grand slam-finale nogensinde med en varighed på 5 timer og 53 minutter, men Novak Djokovic og Rafael Nadal var denne gang kun på banen i godt en tredjedel af rekordfinalens længde, idet Djokovic på blot 2 timer og fire minutter udklasserede Nadal med 6-3, 6-2, 6-3. Både i semifinalen og finalen var serberens antal af uprovokerede fejl under 10 (i finalen endte totalen på 9), og han beskrev efterfølgende selv finalen som "i sandhed en perfekt kamp".

Rafael Nadal var i Australian Open-finalen for femte gang, og havde kvalificeret sig til finalen uden at tabe et eneste sæt i de første seks runder, men havde efter nederlaget til Novak Djokovic tabt de seneste fire finaler i træk. Det var endvidere første gang, at Rafael Nadal måtte forlade banen efter en grand slam-finale uden at have vundet et sæt.

Den forsvarende mester, Roger Federer, tabte i fjerde runde til Stefanos Tsitsipas, der vandt en tæt kamp med 6-7(11), 7-6(3), 7-5, 7-6(5).

Siden sidste mesterskab var kampenes format blevet ændret, idet Tennis Australia havde indført en ny afgørelse på afgørende sæt i form af en tiebreak til 10 point ved stillingen 6-6, som afløste det hidtidige format, hvor det sidste sæt skulle vindes med to overskydende partier. Det nye format kom i brug allerede på andendagen, hvor Jérémy Chardy blev den første vinder af en kamp afgjort med en 10-points-tiebreak i femte sæt ved Australian Open-mesterskabet i herresingle, da han besejrede Ugo Humbert med 3-6, 7-6(6), 6-4, 6-7(4), 7-6(10-6).

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg A$ 24.950.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ca. 14 % i forhold til året før.

Højdepunkter

Første runde 

De to seneste års mester, tredjeseedede Roger Federer, sikrede sig nemt adgang til anden runde ved at besejre Denis Istomin med 6-3, 6-4, 6-4, hvilket var hans 15. vundne kamp i træk ved mesterskabet, mens andenseedede Rafael Nadal, der sæsondebuterede i Melbourne og spillede sin første kamp siden US Open-semifinalen den 7. september 2018, havde en næsten lige så nem rejse i sin åbningskamp mod James Duckworth, hvor spanieren vandt med 6-4, 6-3, 7-5. Wimbledon-finalisten Kevin Anderson, der havde vundet optakststurneringen i Pune en uge tidligere, gik videre til anden runde med en sejr over Adrian Mannarino på 6-3, 5-7, 6-2, 6-1, og sjetteseedede Marin Čilić, der var forsvarende finalist, præsterede 24 serveesser på vej til sejren på 6-2, 6-4, 7-6(3) mod Bernard Tomic.

Den højst seedede herresinglespiller, der måtte forlade mesterskabet på førstedagen, var John Isner, som i en kamp mellem to af de højeste spillere på touren (Isner er 208 cm, mens Opelka er 211 cm høj) blev slået 7-6(4), 7-6(6), 6-7(4), 7-6(5) af 21-årige Reilly Opelka, som for første gang nogensinde vandt en hovedturneringskamp ved en grand slam-turnering. Til gengæld spillede Karen Khatjanov (seedet 10) sig sikkert videre med en sejr på 3-6, 6-3, 6-4, 6-3 over Peter Gojowczyk, mens 13.-seedede Kyle Edmund, der året før havde nået semifinalen, blev slået ud af en anden tidligere Australian Open-semifinalist fra 2014 og 2015, Tomáš Berdych, med 6-3, 6-0, 7-5. 2017-semifinalisten Grigor Dimitrov, der i sæsonpausen havde hyret Andre Agassi som træner, og som var blevet seedet som nr. 20, gik videre efter at have vundet med 4-6, 6-3, 6-1, 6-4 over Janko Tipsarević, der på grund af skader spillede sin første turnering siden US Open 2017.

Roberto Bautista Agut, der havde vundet optaktsturneringen i Doha gik videre til anden runde efter at have besejret Andy Murray med 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(4), 6-2. Det blev dermed et følelsesladet farvel til den tidligere femdobbelte Australian Open-finalist og verdensetter fra Skotland, som inden turneringen havde bekendtgjort, at han spillede sin sidste Australian Open. Den 19-årige australier Alex de Minaur, som i ugen inden Australian Open ved Sydney International havde vundet sin første titel på ATP Tour, gik videre til anden runde ved at vinde med 6-4, 7-5, 6-4 over Pedro Sousa, der spillede sin første grand slam-kamp. 20-årige Stefanos Tsitsipas (seedet 14) blev den første græske mand, der vandt en kamp ved Australian Open, da han på førstedagen sendte Matteo Berrettini hjem med et nederlag på 6-7(3), 6-4, 6-3, 7-6(4).

De to højst seedede spillere i den øverste halvdel af lodtrækningen gik på mesterskabets anden dag begge sikkert videre til anden runde. Den tidligere seksdobbelte mester, førsteseedede Novak Djokovic, startede mod kvalifikanten Mitchell Krueger, der spillede sin blot anden grand slam-kamp, og avancerede efter sejr på 6-3, 6-2, 6-2, mens Alexander Zverev (seedet 4) også undgik sættab i sin første kamp mod Aljaž Bedene, der blev vundet med 6-4, 6-1, 6-4.

Det krævede til gengæld hårdt arbejde fra Dominic Thiem [7], da han gik videre efter en maratondyst mod Benoît Paire, der først sluttede kl. 02:08 med resultatet 6-4, 6-3, 5-7, 1-6, 6-3, og for den tidligere US Open-finalist Kei Nishikori, der havde vundet opvarmningsturneringen i Brisbane, og som kom tilbage efter at have tabt de to første sæt mod grand slam-debutanten Kamil Majchrzak, der måtte opgive med krampe ved stillingen 3-6, 6-7(6), 6-0, 6-2, 3-0. Samme udfordringer havde Borna Ćorić [11] ikke, da han let vandt med 6-1, 6-4, 6-4 over Steve Darcis, og 12.-seedede Fabio Fognini drog fordel af at Jaume Munar måtte opgive sin førsterundekamp midt i tredje sæt efter at have tabt de to første. Den tidligere Wimbledon-finalist Milos Raonic (seedet 16) besejrede hjemmebanehåbet Nick Kyrgios med 6-4, 7-6(5), 6-4. Den 15.-seedede russer Daniil Medvedev tabte blot fire partier i sin sejr på 61, 6-2, 6-1 over Lloyd Harris, og den David Goffin kunne registrere det samme antal tabte partier i sin kamp mod Christian Garin, der endte 6-0, 6-2, 6-2, og det unge canadiske håb, Denis Shapovalov (seedet 25), vandt sin sjette førsterundekamp i træk på grand slam-niveau, da han besejrede Pablo Andujar med 6-2, 6-3, 7-6(3).

Anden runde 

Roger Federer indledte anden runde med at blive udfordret i en tæt kamp mod Dan Evans, som han dog vandt med 7-6(5), 7-6(3), 6-3, mens Rafael Nadal fulgte op ved at besejre Matthew Ebden med 6-3, 6-2, 6-2. Marin Čilić spillede sig også videre ved at besejre Mackenzie McDonald i fire sæt. Karen Khatjanov (seedet 10) og Stefanos Tsitsipas (14) kvalificerede sig til begge til tredje runde af Australian Open for første gang. Khatjanov efter sejr over Yoshihito Nishioka med 3 × 6-3, mens Tsitsipas vandt over den serbiske veteran Viktor Troicki med 6-3, 2-6, 6-2, 7-5. Kevin Anderson (seedet 5) blev til gengæld den højst seedede spiller, der tabte i anden runde, da den rutinerede sydafrikaner blev slået ud af 20-årige Frances Tiafoe, der vandt sin hidtil største sejr i karrieren med 4-6, 6-4, 6-4, 7-5.

18.-seeede Diego Schwartzman vandt med 6-4, 7-5, 3-6, 6-7(6), 6-4 over Denis Kudla på 3 timer og 50 minutter, og Nikoloz Basilashvili (seedet 19) kæmpede sig forbi kvalifikanten Stafano Travaglia med 3-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3. Grigor Dimitrov (20) slog Pablo Cuevas med 6-3, 6-7(5), 6-3, 7-5, mens 21-årige Taylor Fritz besejrede 30.-seedede Gaël Monfils med 6-3, 6-7(8), 7-6(6), 7-6(5),, og det 19-årige hjemmebanehåb Alex de Minaur (seedet 27) misbrugte en matchbold i tredje sæt, inden han afværgede et comeback fra kvalifikanten Henri Laaksonen og vandt i fem sæt, 6-4, 6-2, 6-7(7), 4-6, 6-3. Tomáš Berdych brugte kun 79 minutter på at slå Robin Haase med 6-1, 6-3, 6-3.

Anden runde blev spillet færdig på mesterskabets fjerde dag, der bl.a. bød på et gensyn for de to herresinglefinalister fra Australian Open 2008, hvor Novak Djokovic vandt sin første grand slam-titel, men Jo-Wilfried Tsonga opnåede ikke revanche for det elleve år gamle nederlag, da serberen spillede sig sikkert videre til tredje runde med en sejr på 6-3, 7-5, 6-4. Alexander Zverev måtte derimod kæmpe sig igennem fem sæt for at besejre Jérémy Chardy med 7-6(5), 6-4, 5-7, 6-7(6), 6-1. Kei Nishikori (8) vandt sin anden femsætter i træk og forbederede sin i forvejen fremragende statistik i afgørende sæt (nr. 1 på ATP Tour) ved at besejre den 39-årige servekanon Ivo Karlović med 6-3, 7-6(6), 5-7, 5-7, 7-6(10-7). Kroaten opnåede dermed ikke at blive den ældste mand i tredje runde ved Australian Open siden Ken Rosewall (44 år) i 1978.

For anden kamp i træk besejrede Milos Raonic en tidligere top 15-spiller, da han i anden runde vandt med 7-6(4), 6-7(6), 7-6(11), 7-6(5) over den tidligere mester Stan Wawrinka i en kamp, der blev afbrudt på grund af regnvejr i tredje sæt og fuldført indedørs efter at skydetaget på Rod Laver Arena var blevet lukket. Blandt de øvrige seedede spillere, der på fjerdedagen gik videre til tredje runde, var 11.-seedede Borna Ćorić, der avancerede efter sejr på 6-4, 6-3, 6-4 over Márton Fucsovics,
12.-seedede Fabio Fognini, der vandt over Leonardo Mayer med 7-6(3), 6-3, 7-6(5), Daniil Medvedev (15), som vandt 3 × 6-3 over Ryan Harrison., David Goffin (21), som besejrede Marius Copil med 5-7, 7-5, 6-2, 6-4., 23.-seedede Pablo Carreño Busta, som vandt over Ilja Ivasjka med 6-2, 6-3, 7-6(7), og Lucas Pouille (28), der gik videre efter sejr på 7-6(8), 7-6(8), 5-7, 6-4 over Maximilian Marterer.

Hele 10 spillere på 22 år eller derunder gik videre til tredje runde, hvilket var det højeste antal ved Australian Open-mesterskabet i herresingle siden 2004, herunder 19-årige Denis Shapovalov (seedet 25), som kvalificerede sig til tredje runde af mesterskabet for første gang ved at besejre Taro Daniel med 6-3, 7-6(2), 6-3, og Alexei Popyrin, der gik videre, fordi 7.-seedede Dominic Thiem måtte trække sig pga. sygdom ved stillingen 7-5, 6-4, 2-0 til den 19-årige australier.

Den australske wildcard-spiller Alex Bolt afværgede fire matchbolde i fjerde sæts tiebreak mod Gilles Simon (seedet 29), inden han kunne trække sig tilbage med sejrscifrene 2-6, 6-4, 4-6, 7-6(8), 6-4. Chung Hyeon (seedet 24) blev slået ud af Pierre-Hugues Herbert, der vandt med 6-2, 1-6, 6-2, 6-4, og som dermed gik videre til tredje runde af en grand slam-turnering i single for fjerde gang i sin karriere, mens 32.-seedede Philipp Kohlschreiber brugte over fire timer på at tabe med 5-7, 6-4, 6-7(4), 7-5, 4-6 til João Sousa.

Tredje runde 

Kampene i tredje runde blev indledt på mesterskabets femte dag, hvor både Rafael Nadal (seedet 2) og Roger Federer (3) uden sættab spillede sig videre til fjerde runde i Australian Open for henholdsvis 12. og 17. gang i deres respektive karrierer. Nadal kunne endda fejre et særligt jubilæum, idet sejren på 6-1, 6-2, 6-4 over Alex de Minaur (27) var hans 250. vundne grand slam-kamp (36 nederlag), og Federer brugte blot 88 minutter på at sende Taylor Fritz ud med 6-2, 7-5, 6-2. Også Tomáš Berdych forbedrede sin statistik i Melbourne, da han med en sejr på 5-7, 6-3, 7-5, 6-4 over Diego Schwartzman (18) for 11. gang i sin karriere kvalificerede sig til fjerde runde.

Sjetteseedede Marin Čilić var til gengæld i alvorlige problemet og måtte kæmpe sig tilbage fra 0-2 i sæt og bl.a. afværge to matchbolde i fjerde sæt, inden han gik videre med 4-6, 3-6, 6-1, 7-6(8), 6-3 mod Fernando Verdasco. Kampen varede 4 timer og 18 minutter og sluttede først kl. 00:57 om natten. Useedede Frances Tiafoe skulle også bruge fem sæt til at kvalificere sig til fjerde runde af en grand slam-turnering for første gang. Det gik ud over Andreas Seppi, der blev besejret 6-7(3), 6-3, 4-6, 6-4, 6-3. Seppis landsmand Thomas Fabbiano måtte også forlade turneringen i tredje runde, hvor Grigor Dimitrov (20) sendte ham ud med cifrene 7-6(5), 6-4, 6-4. Stefanos Tsitsipas (14) tangerede sit bedste grand slam-resultat, da han kvalificerede sig til fjerde runde ved at besejre Nikoloz Basilashvili (19) med 6-3, 3-6, 7-6(7), 6-4, mens Roberto Bautista Agut (22) vandt sin ottende kamp i træk i 2019, da han gik videre efter 6-4, 7-5, 6-4 mod Karen Khatjanov (10).

På sjettedagen blev de sidste kampe i tredje runde spillet, hvor bl.a. Novak Djokovic (1) spillede sig videre til fjerde runde med en sejr på 6-3, 6-4, 4-6, 6-0 over Denis Shapovalov (25). Serberen syntes at cruise mod næste runde, men ved stillingen 6-3, 6-4, 4-1 tabte han pludselig fem partier i træk, inden han afgjorde opgøret i fjerde sæt. Sejren sikrede, at Djokovic efter turneringen kunne fortsætte på førstepladsen af ATP's verdensrangliste. Alexander Zverev (4) gik videre til Australian Opens fjerde runde for første gang ved at vinde 6-3, 6-3, 6-2 over Alex Bolt.

Kei Nishikori (8) og João Sousa nøjedes begge for første gang i denne turnering med mindre end fem sæt, da japaneren i tredje runde vandt med 7-6(6), 6-1, 6-2.
Borna Ćorić (11) tangerede sit bedste grand slam-resultat, da ligesom ved US Open 2018 gik videre til fjerde runde. Han besejrede i tredje runde Filip Krajinović med 2-6, 6-3, 6-4, 6-3.

Daniil Medvedev (15) vandt for tredje runde i træk med 3-0 i sæt, da han for første gang gik videre til fjerde runde af en grand slam-turnering, ved at besejre David Goffin (21) med 6-2, 7-6(3), 6-3,  og Milos Raonic (16) gik videre ved at besejre Pierre-Hugues Herbert med 6-4, 6-4, 7-6(6). Pablo Carreño Busta (23) beholdt sin statistik som ubesejret mod Fabio Fognini (12), da han for sjette gang i karrieren besejrede italieren med 6-2, 6-4, 2-6, 6-4, mens Lucas Pouille (28) skulle bruge tre timer og 43 minutter til at nedkæmpe Alexei Popyrin med 7-6(3), 6-3, 6-7(10), 4-6, 6-3.

Fjerde runde 

Fjerde runde blev endestationen for begge finalister fra de foregående års mesterskab. Den forsvarende mester, 37-årige Roger Federer (seedet 3), måtte strække våben mod 20-årige Stefanos Tsitsipas (14), der vandt med 6-7(11), 7-6(3), 7-5, 7-6(5) i en kamp med kun ét servegennembrud, og hvor grækeren afværgede samtlige 12 breakbolde, som Federer tilspillede sig i hans serv, herunder fire sætbolde ved stillingen 4-5 i tredje sæt, der kunne havde bragt den schweiziske veteran foran med 2-1 i sæt. Dermed blev han den første græker, der spillede sig frem til en grand slam-kvartfinale, og der første spiller siden 2016, der besejrede Roger Federer, hvis serie på vundne kampe i træk i Melbourne endte på 17. Og sidste år finalist, Marin Čilić (6), tabte i en maratondyst på 3 timer og 58 minutter til Roberto Bautista Agut (22), der efter fem sæt sejrede med 6-7(6), 6-3, 6-2, 4-6, 6-4, og som dermed – ligesom Tsitsipas – kvalificerede sig til en grand slam-kvartfinale for første gang. Det var den 30-årige spaniers niende sejr i træk i 2019 og hans tredje femsætskamp i løber af de fire føste ved denne turnering. Frances Tiafoe fuldtendte trioen af spillere, der på mesterskabets syvende dag spillede sig i kvartfinalen i en grand slam-turnering for første gang, da han på sin 21 års fødselsdag vandt med 7-5, 7-6(6), 6-7(1), 7-5 over Grigor Dimitrov (20) i endnu en tæt kamp, der varede over 3½ time.

Til gengæld spillede Rafael Nadal (2) sig sikkert videre, da han for fjerde kamp i træk vandt med 3-0 i sæt. Denne gang besejrede han Tomáš Berdych med 6-0, 6-1, 7-6(4), og han startede kampen med at vinde de ni første partier. Det var 11. gang, at Rafael Nadal gik videre til kvartfinalerne ved Australian Open, hvilket kun Roger Federer tidligere havde præsteret.

Også topseedede Novak Djokovic sikrede sig en plads i kvartfinalerne, da han vandt med 6-4, 6-7(5), 6-2, 6-3 over Daniil Medvedev (15), og dermed nåede han op på mindst 10 kvartfinalepladser i alle fire grand slam-turneringer. Han fik selskab af maratonmanden Kei Nishikori (8), der for tredje gang ved denne turnering var ude i fem sæt. Denne gang mod Pablo Carreño Busta (23), der første efter fem timer og fem minutters spil måtte strække våben med cifrene 6-7(8), 4-6, 7-6(4), 6-4, 7-6(10-8). Carreño Busta var ellers foran med 8-5 i femte sæts tiebreak med tabte altså kampens sidste fem point.

Milos Raonic (16) tabte kun otte partier i sin sejr på 6-1, 6-1, 7-6(5) over Alexander Zverev (4), da han gik videre til kvartfinalen for fjerde gang på de seneste fem år, mens Lucas Pouille (28) kvalificerede sig til Australian Open-kvartfinalen for første gang, da han sendte Borna Ćorić (11) hjem med et nederlag på 6-7(4), 6-4, 7-5, 7-6(2).

Kvartfinaler 

I kvartfinalerne vandt Rafael Nadal (2) sin femte kamp i træk med 3-0 i sæt i en kamp, hvor han brød Frances Tiafoes første serveparti i alle tre sæt og sendte amerikaneren ud af turneringen med cifrene 6-3, 6-4, 6-2. Dermed kvalificerede spanieren sig til den 30. grand slam-semifinale i karrieren og den sjette semifinale ved Australian Open-mesterskabet i herresingle, og det var hans 21. grand slam-sejr i træk over en amerikansk spiller i en stime, der havde varet i over 13 år.

Stefanos Tsitsipas (14) vandt sin femte kamp i træk med 3-1 i sæt i sejren på 7-5, 4-6, 6-4, 7-6(2) over Roberto Bautista Agut (22), hvorved han kvalificerede sig til sin første grand slam-semifinale. Tsitsipas (20 år 168 dage) blev dermed den yngste Australian Open-semifinalist siden Andy Roddick (20 år 149 dage) i 2003 og den yngste mand i en grand slam-semifinale siden Novak Djokovic (20 år 110 dage) ved US Open 2007.

Lucas Pouille (28) kvalificerede sig til karrierens første grand slam-semifinale ved at besejre Milos Raonic (16) med 7-6(4), 6-3, 6-7(2), 6-4. Kampen var de to spilleres fjerde indbyrdes opgør, men det var første gang, at Pouille overhovedet vandt et sæt.

I den sidste kvartfinale måtte Kei Nishikori (8) opgive på grund af en skade i højre lår ved stillingen 6-1, 4-1 til Novak Djokovic (1) efter blot 52 minutters spil. Dermed sikrede Novak Djokovic sig en plads i Australian Open-semifinalen for syvende gang, men for første gang siden 2016. Det var samtidig hans 34. grand slam-semifinaleplads i karrieren, og det var hans 15. sejr i træk mod japaneren i deres indbyrdes opgør.

Semifinaler 

Semifinalerne var begge et opgør mellem en rutineret stjerne og en ung, lovende spiller, der var i sin første grand slam-semifinale, og det de rutinerede spillere gjorde begge kort proces og spillede sig nemt videre til finalen. I den første semifinale fortsatte Rafael Nadal (2) sit meget overbevisende spil og vandt sin sjette kamp i træk med 3-0 i sæt, da han besejrede Stefanos Tsitsipas (14) med 6-2, 6-4, 6-0 på en time og 46 minutter, mens Novak Djokovic arbejdede endnu hurtigere i den anden kamp, hvor han blot brugte en time og 23 minutter på at vinde over Lucas Pouille (28) med 6-0, 6-2, 6-2 i en kamp, hvor han kun begik 5 uprovokerede fejl.

Nadal kvalificerede sig dermed til Australian Open-finalen for femte gang, efter at han tidligere havde vundet titlen i 2009 og tabt finalen i 2012, 2014 og 2017, mens Djokovic sikrede sig en finaleplads ved mesterskabet for syvende gang, idet han tidligere havde været i finalen i 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 og 2016, samtlige gange med sejr som resultat.

Finale 

Finalen var en gentagelse af Australian Open-finalen i 2012, der satte rekord som den længste grand slam-finale nogensinde med en varighed på 5 timer og 53 minutter, men Novak Djokovic og Rafael Nadal var denne gang kun på banen en blot en tredjedel af rekordfinalens længde, idet Djokovic på blot 2 timer og fire minutter udklasserede Nadal med 6-3, 6-2, 6-3. For anden kamp i træk var serberens antal af uprovokerede fejl under 10 (denne gang endte han på 9), og han beskrev det selv efterfælgende som "en perfekt kamp".

Det var første gang, at Rafael Nadal måtte forlade banen efter en grand slam-finale uden at have vundet et sæt.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 3. december 2018 (seks uger før hovedturneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wild card.
 16 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 7. januar 2019 (en uge før hovedturneringens start) blev seedet:

Følgende spillere fra ranglistens top 32 havde meldt afbud til mesterskabet.

Wild cards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationen til hovedturneringen.

Lucky losere 

Ingen spillere gik videre fra kvalifikationen som lucky losere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde 

Kilde:

 Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde otte spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

  Tatsuma Ito
  Christopher Eubanks
  Bjorn Fratangelo
  Dan Evans
  Henri Laaksonen
  Prajnesh Gunneswaran
  Gleb Sakharov
  Stefano Travaglia
  Rudolf Molleker
  Thanasi Kokkinakis
  Lloyd Harris
  Luca Vanni
  Mitchell Krueger
  Viktor Troicki
  Kamil Majchrzak
  Miomir Kecmanović

 Resultater Kilde:''

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i damesingle 2019
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 2019
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 2019
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 2019

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Australian Open

Australian Open 2019
2019
ATP Tour 2019